Йо́зеф Штро (; 5 марта 1913, Вена — 7 января 1991, там же) — австрийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Двукратный обладатель Кубка Митропы. Участник чемпионатов мира 1934 и 1938.

Клубная карьера 
Йозеф Штро начал свою карьеру в качестве центрального нападающего в клубе «Флоридсдорф», который на тот момент выступал в высшем дивизионе Австрии. В начале 1933 года Штро перешёл в венскую «Аустрию», где сменил позицию на правого инсайда (постоянным центральным нападающим в «Аустрии» того времени был Маттиас Синделар). В новом клубе Штро сразу добился успеха, выиграв Кубок Австрии в сезоне 1932/33. Однако наивысшим достижением для футболиста стали две победы в Кубке Митропы. В 1933 году в драматических финальных матчах «Аустрия» обыграла итальянский клуб «Интернационале», а в 1936 году — пражскую «Спарту».

Штро выступал за «Аустрию» вплоть до сезона 1948/49, в котором стал чемпионом Австрии. Вскоре после этого он завершил игровую карьеру.

Карьера в сборной 
С 1935 года Штро регулярно играл за национальную сборную Австрии, хорошо взаимодействуя со своим партнёром в линии нападения Вильгельмом Ханеманом. В Кубке Центральной Европы 1936—1938 он забил гол в матче против сборной Венгрии, который Австрия проиграла со счётом 1:2. После аншлюса нападающий присоединился к сборной Германии, сыграв за неё 4 матча, в том числе один — на чемпионате мира 1938. Вслед за окончанием Второй мировой войны Штро продолжил выступать за сборную Австрии, сыграв за неё ещё 7 матчей.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Штро тренировал ряд австрийских, шведских и норвежских клубов, однако не выиграл с ними ни одного трофея. В 1960-х годах он вернулся в Вену, где некоторое время тренировал молодёжные команды.

Штро скончался 7 января 1991 года в Вене. 23 января был похоронен там же на кладбище Едлезе.

Достижения 
«Аустрия»
 Чемпион Австрии: 1948/49
 Обладатель Кубка Австрии (4): 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1947/48
 Обладатель Кубка Митропы (2): 1933, 1936
 Итого: 7 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Футболисты Германии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Бранн»
Тренеры ФК «Гётеборг»
Тренеры ФК «Мальмё»
Похороненные в Вене